Charles Maung Bo – cardinale e arcivescovo cattolico birmano
 Maung Aye – generale e politico birmano
 Maung Lwin – re di Birmania
 Maung Maung – politico birmano
 Maung Maung Lwin – calciatore birmano
 Saw Maung – generale e politico birmano
 Tin Maung Maung – ex calciatore birmano
 Win Maung – politico birmano